Esin steht für:
 Esin (Name), türkischer Personenname

ESIN ist die Abkürzung für:
 Elastisch-Stabile Intramedulläre Nagelung
 European Small Islands Federation

ESIN